

Щербаково — село, Алтинсаринський район, Костанайська область

Щербаково — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Щербаково — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Щербаково — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Див. також 
 Щербакове